Penampaan (Blangkejeren), een plaats in Indonesië
Penampaan (Deleng Pokhkisen), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing